Zbylitowski (Zbylitowska):
 Andrzej Zbylitowski
 Piotr Zbylitowski

 Zbylitowska Góra